Piscina puede referirse a:
Piscina, construcción artificial dedicadas al baño.
Piscina, localidad y comune italiana de la provincia de Turín, región de Piamonte.
Piscina, elemento urbanístico típico de la arquitectura de Venecia.
Piscinas, municipio de Italia en la provincia de Cerdeña del Sur, región de Cerdeña.
Piscina, recipiente situado en las iglesias para hacer las abluciones.